Алекса́ндр Петро́вич Фёдоров:
 Фёдоров, Александр Петрович (1867—1928) — русский архитектор.
 Фёдоров, Александр Петрович (1872 — после 1910) — русский изобретатель и конструктор.